Тал може да се односи на:

 Тал, лик из грчке митологије
 Тал (Арканзас)
 Тал (вулкан)
 Тал (Аустрија)